Американский удильщик, или американский морской чёрт () — вид морских лучепёрых рыб из семейства удильщиковых отряда удильщикообразных.

Описание 
Общая длина тела достигает 120 см, но обычно около 90 см. Масса до 22,6 кг. Наибольшая зафиксированная продолжительность жизни 30 лет.

Ареал и места обитания 
Океаническая демерсальная (донная) рыба, обитающая в умеренных водах северо-западной Атлантики на глубинах до 670 м. Распространена вдоль атлантического побережья Северной Америки от Квебека и Ньюфаундленда (Канада) до северо-восточной Флориды (США). В северной части своего ареала американский морской чёрт живет на небольших глубинах, а в южной (южнее Северной Каролины) он встречается редко в прибрежных водах, придерживаясь значительных глубин. Обитает в водах с широким диапазоном температур от 0 до +21 °C. Встречается на дне, покрытом разными видами грунта: песком, гравием, илом, глиной, фрагментами раковин моллюсков.

Питание 
Засадный хищник. Большую часть времени он проводит в ожидании добычи совершенно неподвижно затаившись на дне, почти сливаясь с ним. Питается в основном разными рыбами и головоногими моллюсками (кальмарами и каракатицами), изредка поедая падаль.

Размножение 
Самцы американского морского чёрта впервые созревают в возрасте трёх лет при средней длине тела 36,7 см, а самки впервые созревают в возрасте четырёх лет при средней длине тела 48,5 см. Нерест происходит в мае — июне. Икринки диаметром 1,5—1,8 мм выметываются в слизевой ленте, достигающей 6—12 м в длину и 0,15—1,5 м в ширину. Плодовитость самок варьируется от 300 тысяч до 2,8 млн икринок. Кладка икринок дрейфует по поверхности океана в течение 6—100 дней в зависимости от температуры воды, пока не начнут вылупляться личинки. Молодь ведёт пелагический образ жизни, питаясь зоопланктоном. По достижении длины 7 см они начинают менять свою внешность, в течение нескольких недель принимая форму тела взрослых рыб и переходя к донному образу жизни. Морские черти быстро растут на протяжении своего первого года жизни, затем темп их роста замедляется.

Охрана 
В 2010 году организация «Гринпис» внесла американского морского чёрта в свой красный список морепродуктов (Greenpeace International Seafood Red list), в который заносят промысловые виды рыб, находящиеся под очень высокой угрозой истребления вследствие переловов.

Фото

Примечания

Литература 
 Жизнь животных. Том 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы / под ред. Т. С. Расса, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983. — С. 512. — 575 с.

Ссылки 
 

Удильщиковые
Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1837 году